

Geografia
 Colloredo di Monte Albano – comune italiano in Friuli-Venezia Giulia
 Colloredo di Prato – frazione italiana del comune di Pasian di Prato nella pianura friulana

Persone
 Colloredo – casata nobile friulana
 Antonín Theodor Colloredo-Waldsee – cardinale e arcivescovo cattolico austriaco
 Carlo Ottavio di Colloredo – letterato italiano
 Ermes di Colloredo – poeta e militare italiano
 Fabio di Colloredo – arcivescovo cattolico italiano
 Fabrizio Colloredo – militare e ambasciatore italiano
 Ferdinand von Colloredo-Mansfeld – politico austriaco
 Filippo di Colloredo-Mels – luogotenente generale del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Franz de Paula Gundaker von Colloredo-Mansfeld – diplomatico e politico austriaco
 Franz Gundaker von Colloredo-Mansfeld – militare e nobile austriaco
 Girolamo di Colloredo-Waldsee – diplomatico austriaco
 Hieronymus von Colloredo – arcivescovo austriaco della Chiesa cattolica
 Hieronymus von Colloredo-Mansfeld – generale austriaco
 Hieronymus Ferdinand Rudolf von Colloredo-Mansfeld – politico e nobile austriaco
 Joseph Franz von Colloredo-Mansfeld – militare, politico e nobile austriaco
 Lazzaro e Giovanbattista Colloredo – gemelli siamesi italiani 
 Leandro Colloredo – cardinale italiano
 Rudolf von Colloredo – militare e politico austriaco
 Rudolph Joseph von Colloredo-Mansfeld – politico e nobile austriaco
 Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee – nobile e politico austriaco
 Sebastian Colloredo – ex saltatore con gli sci italiano